Гран-прі Австрії 2018 (офіційно Formula 1 Eyetime Großer Preis von Österreich 2018) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 1 липня  на гоночній трасі Ред Бул Ринг в Шпільбергу, Штирія, Австрія. Це дев'ятий етап чемпіонату світу, тридцять друге Гран-прі Австрії в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 – Себастьян Феттель отримав штраф у 3 позиції за блокування Карлоса Сайнса під час Q2.
 – Шарль Леклер отримав штраф в 5 позицій на старті за заміну коробки передач.
 – Фернандо Алонсо стартував із Піт-лейну через заміну зламаного переднього антикрила та MGU-K під час закритого парку.
 – Брендон Гартлі отримав штраф у 35 позицій за заміну компонентів двигуна.

Перегони

Примітки 
  – Ленс Стролл фінішував 13-тим, але отримав штраф в 10 секунд за ігнорування синіх прапорів.
  – Стоффель Вандорн не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Офіційний сайт
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Австрії
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Липень 2018
2018 в австрійському спорті